Данься (丹霞) — китайский топоним:
 Данься — вид скалистых ландшафтов в провинции китайской провинции Хунань.
 Данься — геопарк «Национальный геопарк Чжанъе Данься» в китайской провинции Ганьсу.
  (丹霞山) — горная местность в округе Жэньхуа, в северной части провинции Гуандун. Там расположен национальный парк «Даньсяшань» (丹霞山风景名胜区), создан в 1988 году, в 2010 был внесён в список всемирного наследия из-за его уникальных географических образований и живописных пейзажей.